

Patronyme
 Beryl Gaffney, (née en 1930), femme politique et fonctionnaire canadienne ;
 Eugene Gaffney, paléontologue américain ;
 F. Drew Gaffney (né en 1946), astronaute américain;
 Gertrude (ou Gertie) Gaffney (?-1959), journaliste irlandaise ;
 Hugh Gaffney (né en 1963), homme politique britannique ;
 Jason Gaffney, acteur canadien;
 Megan Gaffney (née en 1991), joueuse écossaise de rugby à XV ;
 Paul Gaffney (né en 1968), joueur américain de basket-ball;
 Scott Gaffney (né en 1976), snowboardeur canadien ;
 Tony Gaffney (né en 1984), joueur américain de basket-ball.

Toponymie

Gaffney, ville située en Caroline du Sud.

Homonymie
Homonymie de patronyme